

Medaljlista

Medaljsummering

Uppvisningsgrenar

Herrar

Hopp

Acroski

Damer

Hopp

Acroski

Källor